FNW ist die Abkürzung für:
 Frühere Nebenwohnung, siehe Lebensbescheinigung
 Powiat Nowosolski in der Woiwodschaft Lebus, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung